А́скот або А́скотт () — слово, що має кілька значень:
 Аскот — різновид краватки.

Топонім

Аскот

Аскот — сільський округ у штаті Вікторія.
 Аскот — передмістя Брисбена.

Аскот — місто в графстві Беркшир.

Аскот — місто в окрузі Пітхораґарх.

Аскот — колишнє місто, зараз у складі м. Шербрук (боро Мон-Бельвю).

Аскотт

Аскотт — присілок у графстві Бакінгемшир.
 Аскотт-андер-Вічвуд — село в графстві Оксфордшир.
 Аскотт — село в графстві Ворикшир.

Див. також 
 Honda Ascot — марка седана компанії Honda
 HMS Ascot — тральщик Британського військового флоту
 Іподром в Аскоті